Freilauf bezeichnet:

 ein Bauteil z. B. am Hinterrad eines Fahrrades, siehe Freilauf (Mechanik)
 ein elektronisches Bauteil, z. B. Freilaufdiode, siehe Schutzdiode
 freien Auslauf von als Heim- oder Nutztier gehaltenen Tieren, siehe Freilauf (Haustier)
 in der Chronobiologie die freie Äußerung eines endogenen Rhythmus ohne Synchronisation durch einen Zeitgeber, siehe Freilauf (Biologie)
 eine spezielle Funktion bestimmter technischer Schlösser, siehe Gefahrenfunktion #Freilauffunktion